Intoxication steht für:
 Intoxication (Shaggy-Album), Album des jamaikanischen Musikers Shaggy
 ein Rechtsbegriff aus dem Strafrecht von England und Wales, siehe Defence of intoxication